Брасов, Георгий Михайлович
 Брасов (нем. Kronstadt, румын. Brasov, венг. — Brassф; совр. Брашов) —  город в Румынии.